Scirtetes är ett släkte av steklar som beskrevs av Hartig 1838. Scirtetes ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Scirtetes